Мчедли́дзе () — грузинская фамилия, этимологически соответствует русской фамилии  ( — мчедэли — кузнец).

 Мчедлидзе, Карло Александрович (род. 1957) — советский футболист.
 Мчедлидзе, Леван (род. 1990) — грузинский футболист.
 Мчедлидзе, Нана Бидзиновна (1926—2016) — грузинская актриса, кинорежиссёр и сценарист.
 Мчедлишвили, Михаил (род. 1979) — грузинский шахматист, гроссмейстер.
 Мчедлов, Михаил Петрович (1928—2007) — российский и советский религиовед, социолог религии, социальный философ, эксперт по католичеству и государственно-церковным отношениям.

Ссылки 
 Происхождение фамилии Мчедлишвили